Morpurgo:
 Umberto De Morpurgo
 (5521) Morpurgo